Берко́зовка () — село в Каневском районе Черкасской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 507 человек. Занимает площадь 2,97 км². Почтовый индекс — 19042. Телефонный код — 4736.

Местный совет 
19042, Черкасская обл., Каневский р-н, с. Беркозовка

История 
В ХІХ веке село Беркозовка было в составе Таганчской волости Каневского уезда Киевской губернии. В селе была Рождество-Богородицкая церковь.

Примечания

Ссылки 
 Беркозовка на сайте Верховной рады Украины
 Историческая информация о селе Беркозовка 

Населённые пункты Каневского района (Черкасская область)